Семён Иосифович Зоншайн (1898, Белосток Гродненской губернии — 1978) — инженер-конструктор, преподаватель Московского авиационно-технологического института.

Биография 
Родился в Белостоке в семье Иоселя Зораховича Зуншайна (Зоншайна) и Хинки Вольфовны Зуншайн. Окончил Московское высшее техническое училище (1924). Участник Первой мировой и Гражданской войн. Кандидат (1936), доктор технических наук (1941), профессор. Инженер-конструктор на авиационных заводах.

Заведующий кафедрой Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе (с 1930); заведующий кафедрой аэродинамики и конструкции летательных аппаратов МАТИ (1943 — 1960-е).

Примечания

Ссылки
http://www.tpela.ru/istoriya/Zonshain/

Преподаватели МАТИ
Инженеры СССР
Доктора технических наук